La X edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la quarta volta gli ucraini della .

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Campioni 
Dinamo Kiev(4º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2002
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca